Блокада је појам који може да се односи на:

 Блокада - акција која има за циљ изолацију неког објеката употребом спољних снага:
 Блокада (политика) - спречавање деловања рада институција власти; 
 Војна блокада или опсада - војна акција усмерена на изоловање непријатеља;
 Поморска блокада - врста војна блокаде изведена на мору;
 Економска блокада или ембарго - свеобухватано ограничење економских односа административног ентитета са његовим окружењем;
 Блокада саобраћаја - начин грађанских протеста;
 Блокада мисли - недостатак концетрације у говору;
 Блокада (шах) - стратегија блокирања с пионима;
 Блокада (кошарка) - кошаркашка терминологија.